Унгурс Едуард Антонович (1928-1986) — український волейболіст, майстер спорту СРСР.

 Унгурс — озеро в Латвії.